Pułki artylerii lekkiej Wojska Polskiego noszące numer „54”:
 54 Pułk Artylerii Lekkiej (1939)
 54 Pułk Artylerii Lekkiej (1945–1955)